Oceanside (California).
 Oceanside (New York).
 Oceanside (Oregon).
 Oceanside (Nuovo Galles del Sud).